

Algemeen 
Vuursteen, een steensoort, flint of flintsteen

Organisaties en merken 
Dort, een automerk uit de Verenigde Staten, eerder bekend als Flint
Flint (theater), een theater en congrescentrum in Amersfoort
Theatergroep Flint, een Nederlandse theatergroep in Amsterdam
Flint School (1969–1981), een Amerikaans internaat
Flint Holding, een beleggingsmaatschappij van de familie Fentener van Vlissingen
Flint Golf Club, een golfclub in Flint, Michigan

Personen en personages

Entomologen 
 Charles Lewis Flint (1824–1889), entomoloog
 Oliver S. Flint Jr. (1931–2019), Amerikaans entomoloog en paleontoloog
 Wesley Pillsbury Flint (1883–1943), entomoloog

Fictief 
 Kapitein Flint, een fictieve achttiende-eeuwse piraat
 Flint, een personage in Flint the Time Detective
 Flint Abrahams, een jager, hoofdpersoon in Cabela's Dangerous Hunts

Overigen 
 Berni Flint (1952), een Britse zanger en songwriter
 Daphne Flint (1974), een Nederlandse musicalactrice
 Eric Flint (1947–2022), een Amerikaanse bestsellerauteur
 Hughie Flint (1941), een Britse drummer
 Jill Flint, (1977), een Amerikaans actrice
 Keith Flint (1969–2019), een Brits zanger, danser en motorcoureur
 Leslie Flint (1911–1994), een Brits paranormaal medium
 Robert Flint (1838–1910), een Schots theoloog, filosoof en socioloog

Geografie

Verenigde Staten 
Flint (Michigan), een stad in de Amerikaanse staat Michigan
Flint (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Flint (rivier in Alabama)
Flint (rivier in Georgia)
Flint (rivier in Iowa)
Flint (rivier in Michigan)

Overige 
Flint (Wales), een plaats in Wales
Flint (eiland), een eiland in de Grote Oceaan, behorend tot Kiribati

Film/televisie
Flint (2017), Amerikaanse film

Zie ook 
 Vlint (doorverwijspagina)
 Flint Hill, een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Flint Creek, een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Alibates Flint Quarries National Monument, een monument in Texas, Verenigde Staten
 McGuinness Flint. een Britse folk- en popband